Wilco steht für:

 Wilco (Band), US-amerikanische Rockband
 Wilco (Funk), Kürzel im Flugfunk

Siehe auch:
 Wilko

Abkürzung